Inga bezeichnet:

 einen Vornamen, siehe Inga
 eine Pflanzengattung, siehe Inga (Pflanzengattung)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Inga (Tiergattung)
 die Inga-Fälle („singender Stein“), Hauptkatarakte der Livingstonefälle des Kongo
 den Inga-Staudamm, ein Wasserkraftwerk an den Inga-Fällen
 eine ethnische Gruppe in Kolumbien, siehe Inga (Kolumbien)
 eine Variante des Kichwa in Kolumbien, siehe Inga-Kichwa
 einen Nebenfluss der Wolga in Russland, siehe Inga (Wolga)
 einen Nebenfluss der Muna in Russland, siehe Inga (Muna)
 eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Inga (Stadt)

IN-GA steht für:

 , ISO-3166-2-Code des indischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Ingá

INGA